Jorda oder Jordá oder Jordà ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Jordá (* 1988), spanische Rennfahrerin
 Claude Jorda (* 1938), französischer Jurist; von 2003 bis 2007 Richter am Internationalen Strafgerichtshof
 Frederic Durán-Jordà (1905–1957), spanischer Arzt und Hämatologe
 Joaquim Jordà (1935–2006), spanischer Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler.
 Lluís Gonzaga Jordà i Rossell (1869–1951), katalanischer Pianist, Komponist und Musical-Unternehmer
 Mario Busquets Jordá (* 1935), spanischer Priester und Prälat von Chuquibamba
 Stefan Jorda (* 1963), deutscher Physiker und Wissenschaftsjournalist
 Thomas Jorda (1959–2020), österreichischer Journalist und Autor
 Vicenç Pagès i Jordà (1963–2022), katalanischer Hochschullehrer und Schriftsteller

Sonstiges:
 Jorda-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika